Okumura se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Teiichi Okumura
 Ken-ichi Okumura